Magyar Filmdíj a legjobb forgatókönyvírónak (játékfilm), magyar filmművészeti díj nagyjátékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb forgatókönyvírónak (tévéfilm), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb forgatókönyvírónak (televíziós sorozat), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb forgatókönyvírónak (kisjátékfilm), magyar filmművészeti díj fikciós rövidfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb forgatókönyvírónak (animációs kisfilm), magyar filmművészeti díj rövid animációs film kategóriában